

Geografia 
 Barcos, freguesia del comune di Tabuaço

Persone 
 Andrés Barcos – calciatore argentino
 Hernán Barcos – calciatore argentino (1984–)